Linux Mint ( — мята) — дистрибутив операционной системы Linux, выполненный на базе Ubuntu с графической средой Mate (есть версия на основе Debian с графической средой Cinnamon). Целью разработки является предоставлении конечному пользователю достаточно простой системы, но которая сразу будет содержать популярные программы без дополнительной установки, в том числе кодеки для мультимедийных форматов. Linux Mint привносит в базовую основу оригинальный интерфейс и небольшое количество собственных приложений, ориентированных на тех, кто только знакомится с Linux.

История выпусков 
Условные обозначения:

GNOME — MATE — Cinnamon — Gnome Fallback

KDE

LXDE

Fluxbox

История версий стандартного ПО 

(x.y.z)* — приложения, не устанавливаемые по умолчанию.x.y** — нестабильные альфа, бета или релиз-кандидат версии.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Linux Mint
 Linux Mint на сайте Distrowatch.com

Linux Mint
Истории версий программного обеспечения